Krengel ist der Familienname folgender Personen:

 Josefine Krengel (* 1981), deutsche Fußballspielerin
 Ulrich Krengel (* 1937), deutscher Mathematiker